Сокращение ПВЗ может означать:
  (также параметры ориентации Земли, ориентационные параметры Земли; ) — физические параметры, описывающей отклонения суточного вращения Земли вокруг её оси от идеальных значений.
 Положения, выносимые на защиту (диссертации)
 Пороховой выбрасывающий заряд, пороховой вышибной заряд — см. Вышибной заряд.
 Пункт выдачи заказов

См. также 
 Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (упоминается также как «паровозовагонный завод», ПВЗ)